Bei den Commonwealth Games 2010 in Neu-Delhi fanden vom 4. bis 13. Oktober im Squash fünf Wettbewerbe statt.

Austragungsort war der Siri Fort Sports Complex.

Insgesamt nahmen 101 Athleten, 39 Frauen und 62 Männer, an den Wettbewerben teil.

Herreneinzel 
Nick Matthew gewann sein erstes Gold bei den Commonwealth Games mit einer äußerst souveränen Leistung. Im Finale bezwang der Weltranglistenzweite seinen Dauerrivalen James Willstrop glatt mit 3:0. Bronze ging an Peter Barker, wodurch England sämtliche Medaillen in dieser Disziplin gewann. Barker besiegte im Spiel um Bronze den Malaysier Mohd Azlan Iskandar mit 3:0.

Setzung

Hauptrunde ab Viertelfinale

Sieger

Dameneinzel 
Nicol David, aktuelle Nummer 1 der Welt und amtierende Weltmeisterin, setzte sich souverän und ohne Satzverlust im Wettbewerb durch und gewann die erste Goldmedaille im Squash für Malaysia überhaupt bei den Commonwealth Games. Die Engländerin Jenny Duncalf setzte sich im Halbfinale knapp gegen ihre Mannschaftskollegin Alison Waters durch, konnte David im Finale aber nichts entgegensetzen. Bronze ging an die überraschend stark spielende Australierin Kasey Brown, die im Viertelfinale die an vier gesetzte Irin Madeline Perry in fünf Sätzen ausschaltete. Das Spiel um Bronze wurde aufgrund einer Verletzung Waters' nicht ausgetragen.

Setzung

Hauptrunde ab Viertelfinale

Sieger

Herrendoppel 
Nick Matthew gewann mit Adrian Grant sein zweites Gold. Im Finale besiegten sie die Australier David Palmer und Stewart Boswell. Palmer bleibt damit ohne Goldmedaille nach drei Commonwealth Games-Teilnahmen, während Boswell zum dritten Mal in Folge im Finale des Herrendoppels unterliegt (2002 und 2006 jeweils mit Anthony Ricketts). Bronze sicherten sich Cameron Pilley und Ryan Cuskelly aus Australien, die sich gegen Alan Clyne und Harry Leitch aus Schottland durchsetzen konnten.

Setzung

Hauptrunde ab Viertelfinale

Sieger

Damendoppel 
Die beiden topgesetzten Doppel aus Australien mussten sich bereits im Halbfinale geschlagen geben, sodass es zum Endspiel zwischen England und Neuseeland kam. Nach einer Stunde Spielzeit sicherte sich das neuseeländische Doppel Jaclyn Hawkes und Joelle King die Goldmedaille. Für Jenny Duncalf war es nach dem Dameneinzel die zweite Silbermedaille.

Setzung

Hauptrunde ab Viertelfinale

Sieger

Mixed 
Die Vorrunde wurde wie in allen Doppelwettbewerben in Gruppen ausgespielt, sodass es bereits im Viertelfinale zu Duellen zwischen den vier topgesetzten Teams kam. Am Ende setzten sich die topgesetzten Kasey Brown und Cameron Pilley aus Australien in einem umkämpften Finale gegen die Neuseeländer Joelle King und Martin Knight durch. Für Brown war es die bereits dritte Medaille nach zwei Bronzemedaillen im Einzel und Damendoppel, ihr Partner Cameron Pilley sicherte sich im Herrendoppel bereits die Bronzemedaille. King hatte erst kurz zuvor Gold im Damendoppel gewonnen und stand bis auf eine kurze Unterbrechung zwischen den Finals durchgehend insgesamt 156 Minuten im Court.

Setzung

Hauptrunde ab Viertelfinale

Sieger

Medaillenspiegel

Weblinks 
  (englisch)

Squash
2010
Squashturnier in Delhi